Had je lahko:
 Had - grški bog smrti in mitološki podzemni svet
 had - geološki eon